Gramsdorf bezeichnet:
  Gramsdorf , Teil der Ortschaft Pobzig in der Stadt  Nienburg (Saale)  im  Salzlandkreis  in Sachsen-Anhalt, Deutschland. 
 Gramsdorf, deutscher Name vom Dorf Bukowiec (Budzyń) in der Gemeinde  Budzyń ,  Powiat Chodzieski  in der  Woiwodschaft Großpolen  in Polen.